Понсе (Pontcey) — муніципалітет у Франції , у регіоні Франш-Конте , департамент Верхня Сона . 
 Понсе (Пуерто-Рико) (Ponce, ˈponθe) — муніципалітет Пуерто-Рико , острівної території у складі США . 
 Понсе-лез-Ате (Poncey-lès-Athée. муніципалітет у Франції , у регіоні Бургундія , департамент Кот-д'Ор . 
 Понсе-сюр-ле-Луар (Poncé-sur-le-Loir) — муніципалітет у Франції , у регіоні Пеї-де-ла-Луар , департамент Сарта . 
 Понсе-сюр-л'Іньон (Poncey-sur-l'Ignon) — муніципалітет у Франції , у регіоні Бургундія , департамент Кот-д'Ор . 

Особи:
 Анхела Понсе (Ángela Ponce; нар. 18 січня 1991) — іспанська модель-трансгендер, переможниця конкурсу міс Всесвіт Іспанія 2018.
 Мігель Понсе Мігель Анхель Понсе (Miguel Ángel Ponce, 12 квітня 1989) — мексиканський футболіст 
 Хуан Понсе де Леон (Juan Ponce de Leon; бл. 1460  — липень 1521 ) — іспанський конкістадор 
 Жан Франсуа-Понсе  (Jean François-Poncet. 8 грудня 1928 — 18 липня 2012 ) — французький політичний діяч, консерватор.